Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Albrecht I. (Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern) (1636–1687), Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern
 Ferdinand Albrecht II. (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1680–1735), Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern und Braunschweig-Wolfenbüttel und Herzog von Braunschweig und Lüneburg